Het ATP-toernooi van Stockholm 1995 (met de officiële naam Stockholm Open 1995) werd van 6 tot en met 11 november 1995 gespeeld in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Kungliga tennishallen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Stockholm
ATP-toernooi van Stockholm